Förintelsen eller Förintelse kan syfta på:

 Förintelsen, massmord där omkring sex miljoner judar dödades av Nazityskland
 Förintelseförnekelse, uppfattningen om att Förintelsen inte ägde rum
 Förintelsemonumentet, minnesmärke som tillägnades alla judar som blev mördade under Förintelsen
 Förintelsen (TV-serie), amerikansk TV-miniserie från 1978 som regisserades av Marvin J. Chomsky
 Förintelsens minnesdag, internationell minnesdag den 27 januari för Förintelsens offer
 Förintelseläger, de läger i Nazityskland vars enda funktion var att mörda människor